Venadillo kan syfta på:

Colombia 

 Venadillo (kommun), Tolima, 
 Venadillo (ort), Tolima,